Жан-Крістоф Балуе (;  12 листопада 1956 — 31 березня 2021) — французький палеонтолог. Співпрацював з Сторрсом Олсоном зі Смітсонівського інституту. Вивчав вимерлих птахів та рептилій з Нової Каледонії, Тонги та інших тихоокеанських островів.. У співавторстві він описав види Accipiter efficax, Accipiter quartus, Porphyrio kukwiedei, Tyto? letocarti, Gallicolumba longitarsus, Rhynochetos orarius, Caloenas canacorum та Megapodius molistructor. Балуе також знайшов залишки карликового крокодила Mekosuchus inexpectatus та вимерлий рід черепахи Meiolania в Новій Каледонії. У 1987 році описав гігантського голуба Ducula david з Тонги.

Публікації 
 з Storrs L. Olson: A new extinct species of giant pigeon (Columbidae: Ducula) from archaeological deposits on Wallis (Uvea) Island, South Pacific. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 100, Nr. 4, 1987, S. 769–775, (Digitalisat).
 з Anderen: Encyclopédie du monde animal. Sélection du Reader's Digest, Paris u. a. 1989, ISBN 2-7098-0284-8.
 з Storrs L. Olson: Fossil Birds from Late Quaternary Deposits in New Caledonia (= Smithsonian Contributions to Zoology. 469, ). Smithsonian Institution Press, Washington D. C. 1989, .
 з Eric Alibert: Le grand livre des espèces disparues. Éditions Ouest-France, Rennes 1989, ISBN 2-7373-0254-4 (In englischer Sprache: Extinct Species of the World. Charles Letts, London 1990, ISBN 1-85238-100-0).
 Histoires insolites de la reproduction. J. Legrand, Paris 1991, ISBN 2-905969-49-0.
 з Barbara Behm: Endangered Animals of the Northern Continents. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1994, ISBN 0-8368-1079-1. 
 з Barbara Behm: Endangered Animals of the Southern Continents. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1994, ISBN 0-8368-1080-5.
 з Barbara Behm: Endangered Wildlife. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1994, ISBN 0-8368-1077-5.
 з Barbara Behm: Extinct Animals of the Islands. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1997, ISBN 0-8368-1525-4.
 з Barbara Behm: Extinct Animals of the Northern Continents. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1997, ISBN 0-8368-1526-2.
 з Barbara Behm: Extinct Animals of the Southern Continents. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1997, ISBN 0-8368-1527-0.
 з Barbara Behm: Extinct Wildlife. Gareth Stevens, Milwaukee WI 1997, ISBN 0-8368-1524-6.
 з Chris Winder: The Toxicity of Commercial Jet Oils. In: Environmental Research. Bd. 89, Nr. 2, 2002, S. 146–164, .
 з Anderen: Susan Lumpkin: Les animaux sauvages (= Les Clés de la Connaissance. 2). Nathan, Paris 2003, ISBN 2-0927-7231-7.

Примітки 

Французькі палеонтологи
Автори зоологічних таксонів
Французькі орнітологи